Associação Desportiva Sanjoanense – portugalski klub piłkarski z São João da Madeira. Założony w 1924 roku, obecnie bierze udział w rozgrywkach Campeonato de Portugal. Swoje mecze rozgrywa na stadionie Estádio Conde Dias Garcia.

Historia występów w lidze i pucharze

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona 
Profil zespołu na Zerozero

Portugalskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1924